Denumirea de Strâmba se poate referi la următoarele localități:

Localități din România
 satul Strâmba din județul Bistrița-Năsăud;
 Strâmba, vechea denumire a satului Valea Mică din comuna Roșiori, județul Bacău;
 Strâmba, vechea denumire a satului Măgureni din județul Brăila;

Localități din Ucraina
Strâmba, sat în comuna Petrovca din raionul Codâma, regiunea Odesa;
Strâmba, sat în comuna Apșa de Sus din raionul Rahău, regiunea Transcarpatia.